Сијера Невада се може одосити на неколико планина:
 Сијера Невада (САД)
 Сијера Невада (Шпанија)
 Сијера Невада (Мексико)